En futbol americà, un field goal (o gol de camp) és un xut dirigit contra els dos pals verticals al final de la endzone del camp amb l'objectiu d'aconseguir tres punts. Aquest xut s'executa quan l'equip atacant no ha pogut avançar les 10 iardes reglamentàries en quatre intents (downs) i la pilota està en una zona adequada per intentar el xut (entre les 0 i les 35 iardes aproximadament).

Futbol americà